Casey Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Casey Mountain (Georgia)	
 Casey Mountain (Idaho)	
 Casey Mountain (New York)	
 Casey Mountain (Cherokee County, Texas)	
 Casey Mountain (Kinney County, Texas)